Onderdistrict in Indonesië
 Anjatan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Anjatan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java